Михаил Иванович Смоленский (1847—1881) — российский ; приват-доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

Биография

Михаил Смоленский родился в 1847 году; образование получил в Ярославской духовной семинарии и в Санкт-Петербургской духовной академии (1870—1874 гг., выпускник 31-го курса). 

Получив необходимое образование Михаил Иванович Смоленский стал преподавателем Харьковской духовной семинарии, а с 16 сентября 1876 года приват-доцентом метафизики Санкт-Петербургской духовной академии, заместив здесь М. И. Каринского. Защитил диссертацию pro venia legendi: «Механическое объяснение природы и телеологическое ее истолкование». 

Наиболее известный труд М. И. Смоленского: «Архит Тарентский, его жизнь и сочинения» («Журнал Министерства народного просвещения», 1877 г., № 7, 36—56). 

Русский историк церкви и доктор богословия И. А. Чистович называл Смоленского «даровитым преподавателем». 

Михаил Иванович Смоленский скончался довольно молодым 4 (16) января 1881 года так и не успев раскрыть все свои таланты.

Примечания

Литература 
 
 Чистович И. А. «Санкт-Петербургская духовная академия за последние 30 лет (1858—88 г.)», 1889 г., стр. 134—135 и в списках стр. 64.